Cividate steht für:

 Cividate Camuno, italienische Gemeinde der Valcamonica in der Provinz Brescia
 Cividate al Piano, italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo